Faculdade de Odontologia de Araçatuba
Formula One Administration

Localidades

Foa - uma de suas ilhas

Desambiguações de siglas